Лопсо́н Дунзы́нович Тапха́ев (1940 — 2007) — российский бурятский поэт, Народный поэт Бурятии, заслуженный работник культуры Бурятии, заслуженный работник культуры Российской Федерации (1995).

Биография 

Родился 22 мая 1940 года в улусе Хужиры Тункинского района. Окончив среднюю школу, Лопсон остаётся работать в своём родном совхозе. В 1964 году окончил историко-филологический факультет Бурятского государственного педагогического института. В годы учёбы в вузе участвовал в студенческом ансамбле «Байкальские волны».

Вернувшись в родной район Тапхаев работал заместителем редактора газеты «Саяны», ответственным секретарём. Возглавлял партийную организацию редакции и типографии. Руководил литературным объединением имени Мунко Саридака. 

Затем переходит на работу заместителем заведующего отделом в районный комитет КПСС. На страницах районной газеты Тапхаев начал регулярно выпускать литературные страницы «Саянские зори», завоевывая популярность среди читателей.

Переехав в Улан-Удэ, работает в Союзе писателей Бурятии. Был секретарём партбюро  Союза писателей. После этого назначен заведующим сектором печати Бурятского обкома партии.

Работал главным редактором Бурятского книжного издательства. Участвовал в съезде Союза писателей РСФСР. Был членом Советского райкома  КПСС города Улан-Удэ, депутатом райсовета.

Творчество 

Стихи Лопсона Тапхаева публиковались в бурятских и центральных газетах, в частности в журналах «Нева», «Байкал», «Сибирские огни», «Отчизна» (на украинском языке). Его произведения также печатались в переводах на монгольском, болгарском, украинском, латышском, тувинском и алтайском языках. На его стихи композиторы Бурятии написали несколько песен.

Поэтические сборники 

«Мундаргын сэсэгүүд» (В гольцах цветы) (1966)
«Зангилаа» (Узел) (1973)
«Хэнгэргэ» (Кынгерга) (1976)
«Алтан үндэһэн» (Золотой корень) (1981)
«Гол харгы» (Главная дорога) (1984)
«Угай бэшэг» (Родословная) (1988)
В русском переводе В. Бояринова, Ю. Кузнецова в Москве изданы книги стихов и поэм «Сияние в Саянах» (1976), «Золотой корень» (1981), «Наследство» (1985)

Награды и звания 
 Орден Дружбы (6 июля 2006 года) — за заслуги в области культуры и искусства и многолетнюю плодотворную работу
 Заслуженный работник культуры Российской Федерации (5 августа 1995 года) — за заслуги в области культуры и многолетнюю добросовестную работу
 Народный поэт Бурятии
 Заслуженный работник культуры Бурятии
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета Бурятской АССР
 Лауреат премии комсомола Бурятии
 Лауреат премии Союза писателей РСФСР

Примечания

Ссылки 
Литературный вечер «Дуулгата Саяанай дуушан — Я пою о Тунке» прошел в Национальной библиотеке РБ
Лопсон Тапхаев. Мое заклинание
Стихи Лопсона Тапхаева
Этнокультурное своеобразие концептов "Пространство" и "Время" в поэзии Л.Д. Тапхаева

Персоналии:Бурятия
Народные поэты Бурятии
Заслуженные работники культуры Бурятии